El término Granada puede referirse, en esta enciclopedia:

Biología 
 a la granada, el fruto de la planta Punica granatum;
 a la granada china;

Geografía 
 a Granada, un país de América;

España 
 a Granada, ciudad y capital de la provincia homónima;
 al Área metropolitana de Granada, que comprende la ciudad española de Granada y su área metropolitana;
 a la Provincia de Granada;
 al Partido judicial de Granada;
 a la Circunscripción electoral de Granada;
 a la Archidiócesis de Granada;
 a la Provincia marítima de Granada;
 a La Granada, un municipio de la provincia de Barcelona;
 a La Granada de Río-Tinto, un municipio de la provincia de Huelva;
 a Alhama de Granada, un municipio de la provincia de Granada;
 al Barrio de Granada, una localidad del municipio de Alicante, en la provincia de Alicante;
 a Beas de Granada, municipio de la provincia de Granada;
 al Barrio de Magraners (Granados), una localidad del municipio de Lérida, en la provincia de Lérida;
 a Font Granada, una localidad del municipio de Bigas, en la provincia de Barcelona;
 a Playa Granada, localidad del municipio de Motril, en la provincia de Granada;
 a Senda de Granada, una localidad del municipio de Murcia, en la Región de Murcia;
 a Vega de Granada, comarca de la provincia de Granada;
 a Río Granada, un río de la provincia de Vizcaya;
 a la Depresión de Granada, una depresión geográfica en la provincia de Granada;

Colombia 
 a Granada, un municipio del departamento de Antioquia;
 a Granada, un municipio del departamento de Cundinamarca;
 a Granada, un municipio del departamento de Meta;
 a la Diócesis de Granada;

Estados Unidos 
 a Granada (California), ciudad del condado de Siskiyou, en California.
 a Granada (Colorado), ciudad del condado de Prowers, en Colorado.
 a Granada (Minnesota), ciudad del condado de Martin, en Minnesota.
 a Granada (Misisipi), ciudad del condado homónimo, en Misisipi.
 a Municipio de Granada (condado de Nemaha, Kansas), municipio del condado de Nemaha, en Kansas.
 al Condado de Granada, condado del estado de Misisipi.
 a Granada Hills (Los Ángeles), distrito de la ciudad de Los Ángeles, en California.

Francia 
 a Grenade (Granada, en occitano), comuna del departamento del Alto Garona.

México 
 a Granada (Maxcanú), localidad del estado de Yucatán.

Nicaragua 
 a Granada (Nicaragua), ciudad y capital del departamento homónimo.
 al Departamento de Granada, departamento.
 a la Diócesis de Granada (Nicaragua), diócesis.

Perú 
 Distrito de Granada, distrito de la provincia de Chachapoyas.

Otros 
 Granada de mano, arma.
 Granada de mano FAI, arma.
 (1159) Granada, asteroide.
 Ford Granada, modelo de automóvil.
 Nicolás Granada, militar argentino del siglo XIX.

Deportes 
 Granada Club de Fútbol, un club de fútbol de la ciudad de Granada en España.
 Granada Atlético Club de Fútbol, otro club de fútbol de la ciudad.
 Club Polideportivo Granada 74, otro club de fútbol de la ciudad.
 Granada 74 Club de Fútbol, club desaparecido con sede en la misma ciudad.
 Selección de fútbol de Granada, representativo nacional de fútbol del país de Granada.

Historia 
 Reino de Granada (Corona de Castilla), antiguo reino medieval de la península ibérica, (Ver Reino de Granada para más acepciones del término).
 Virreinato de Nueva Granada, antiguo virreinato español de Sudamérica, (Ver Nueva Granada (desambiguación) para más acepciones de este término).

Música 
 «Granada (canción)», canción de Agustín Lara.
 Granada (banda), grupo español de rock.

Corporaciones 
 Universidad de Granada, universidad española.
 Universidad Militar Nueva Granada, universidad colombiana.
 Granada plc, antiguo conglomerado de comunicaciones, sucedido por ITV plc:
 Granada Television, canal de televisión del Reino Unido.
 Granada Productions, división de producción de ITV plc.
 Granada (hoteles), empresa de hoteles y cáterin del Reino Unido.
 Granada Learning, editor de productos multimedia educativos del Reino Unido.